Соревнования по боксу в весовой категории до 60 килограмм среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде в Казани прошли с 5 по 10 июля 2013 года. Приняли участие 18 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Обзор соревнований на сайте Универсиады 2013, бокс, мужчины 60кг

Бокс